Hagested (plaats), plaats in Denemarken
 Hagested (parochie), parochie in Denemarken